Обтюра́тор — часть стартового комплекса некоторых образцов ракетной техники (например, в пусковом оборудовании ракеты «Поларис»)

При старте под обтюратор подаётся сжатый воздух большого давления. Обтюратор начинает ускорять ракету, которая своей головной частью сбрасывает (выталкивает) крышку контейнера и далее по инерции выходит из пусковой шахты.

Ракетное стартовое оборудование